Awvee Storey – ex cestista statunitense
 Bobby Storey – politico repubblicano irlandese
 Charles Ambrose Storey – arabista e accademico britannico
 David Storey – drammaturgo e scrittore britannico
 Edith Storey – attrice statunitense
 Marcus Storey – calciatore statunitense
 Peter Storey – ex calciatore britannico
 Rapoon (nome d'arte di Robin Storey) – musicista britannico